Dupeux ist der Familienname folgender Personen: 

 Georges Dupeux (1920–2002), französischer Historiker
 Louis Dupeux (1931–2002), französischer Historiker